Tym steht für:
 Tym (Ob) (russisch Тым), ein Nebenfluss des Ob in Westsibirien, Russland
 Tym (Ochotskisches Meer) (russisch Тымь), ein Zufluss des Ochotskischen Meeres auf der Insel Sachalin, Russland
 Tym (Rapper) (bürgerlich Tim Rumpelt), deutsch-südafrikanischer Rapper
 Stanisław Tym (* 1937), polnischer Satiriker, Schauspieler und Autor

TYM steht als Abkürzung für:
 Tong Yang Moolsan, südkoreanischer Traktorenhersteller

Siehe auch:
 Thym

Abkürzung